Владимир Воскобойников:
 Воскобойников, Владимир Иванович (1893—1979) — криминалист, доктор наук, профессор.
 Воскобойников, Владимир Павлович (род. 1983) — эстонский футболист.